Protoalligator — це вимерлий рід алігатороїдних крокодилів, знайдений у китайській провінції Аньхой і мешкав у палеоцені. 

Дослідження 2019 року Massonne et al. включив додаткові таксони з Південно-Східної Азії та виявив, що Eoalligator і Protoalligator є спорідненими та базальними представниками Alligatoroidea, як показано на кладограмі нижче:

Примітки 

Плазуни палеоцену
Alligatoroidea